Eugène Leterrier (1842-1884), librettiste et dramaturge français ;
 Auguste Gabriel Alphonse Leterrier (1900-1984), général français ;
 Paul Leterrier (1921), militaire française ;
 François Leterrier (1929-2020), réalisateur français ;
 Catherine Leterrier (1942-), costumière française ;
 Arnaud Leterrier (1968-2007), dessinateur français de bande dessinée ;
 Louis Leterrier (1973-), fils de François et Catherine, réalisateur français.
Patronyme normand